Benue-Plateau, antic estat federat de Nigèria
 Estat de Benue, estat federat de Nigèria
 Riu Benue, riu de Nigèria
 Llengües Benue-Congo, subgrup de llengües africanes de la família Níger-Congo.
 Llengües Benue-Kwa, grup de llengües africanes de la família Níger-Congo.